Pfretzschner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph von Pfretzschner (1820–1901), bayerischer Staatsmann und Ministerpräsident
 Christian Gottlieb Pfretzschner (1797–1861), Plauener Schuldirektor
 Christian Robert Pfretzschner (1821–1885), deutscher Komponist und Kreuzorganist
 Ernst Pfretzschner (1882–1943), österreichischer Architekt
 Hermann Richard Pfretzschner (1857–1921), deutscher Bogenbauer
 Johann Pfretzschner (1495–1552), deutscher Steinmetzmeister in Leipzig
 Johann Carl Pfretzschner (1739–1797), deutscher Geigenbauer
 Karl Pfretzschner (1810–1878), bayerischer Kaufmann, Bankier und Abgeordneter des deutschen Zollparlaments
 Lisa Pfretzschner (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Lukas Pfretzschner (* 2000), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Norbert Pfretzschner senior (1817–1905), österreichischer Erfinder, Arzt und Politiker
 Norbert Pfretzschner (1850–1927), österreichischer Bildhauer und Jagd-Schriftsteller
 Simon Pfretzschner (* 2002), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Sittich Pfretzschner (1530–1587), deutscher Steinmetzmeister